Фи́шер фон Э́рлах ()— австрийская фамилия:

 Фишер фон Эрлах, Иоганн Бернхард (1656—1723) — австрийский архитектор, отец Йозефа Эмануэля Фишера фон Эрлаха.
 Фишер фон Эрлах, Йозеф Эмануэль (1693—1742) — австрийский архитектор, сын Иоганна Бернхарда Фишера фон Эрлаха.